Вячесла́в Ю́рьевич Софро́нов (род. 10 сентября 1949) — российский писатель и историк. Доктор исторических наук

Биография 

Писать и публиковаться начал с 1989 года. В 1992 году в журнале «Иртыш» (Омск) вышла повесть «Под знаком Рака», затем трилогия — исторический роман «Кучум». На сегодня автор и составитель 12 книг.

По совокупности работ защитил диссертацию в Омске. 

Преподаватель кафедры истории, философии и методик преподавания Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ.

Член Всероссийского генеалогического общества и Всероссийского общества геральдики.

Женат, четверо детей.

Примечания 

Персоналии:Тобольск